Бургайчяй (Расейняйський район)
 Бургайчяй (Шакяйський район)